O evento de tiro esportivo na categoria fossa olímpica duplas mistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 ocorreu no 31 de Julho de 2021 no campo de tiro de Asaka. No total, 32 atletas de 12 CONs participaram.

Medalhistas

Recordes 
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos existentes eram os seguinte:
Após esta competição, os recordes mundiais e olímpicos foram estabelecidos da seguinte forma:

Calendário 
Todos os horários em Japan Standard Time (UTC+9)

Resultados

Finals

Ligações externas 

 Federação Internacional de Tiro Esportivo

Tiro nos Jogos Olímpicos
Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
2020 no Japão
Tiro